Les Merveilles peuvent désigner :
 Les Sept Merveilles du monde antique ;
 La vallée des Merveilles, un site préhistorique du Sud des Alpes ;
 La grotte des Merveilles, une grotte ornée à Rocamadour en France ;
 La Boîte à merveilles, roman autobiographique de l'écrivain marocain Ahmed Sefrioui publié en 1954 ;
 Le Livre des merveilles du monde ;
 Les merveilles, une sorte de beignets.

Voir aussi